Ritsert ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Ritsert (1859–1946), deutscher Pharmazeut, der das Benzocain einführte
 Jürgen Ritsert (* 1935), deutscher Soziologe und emeritierter Professor für Soziologie
 Rolf Ritsert, deutscher Diplomkaufmann und Professor für Betriebswirtschaftslehre

Siehe auch:
 Ritzert